sędzia – funkcjonariusz publiczny
 audytor (sędzia wojskowy)
 sędzia sportowy
 futbol amerykański
 koszykówka
 sędzia ziemski – urzędnik w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej
 sędziowie biblijni – zwierzchnicy ludu Izraela przed epoką monarchów
 Sędzia – amerykański film z 1949 roku
 Sędzia – szwedzki film z 1960 roku
 Sędzia – francuski film z 1984 roku
 Sędzia – amerykański film z 2014 roku
 Sędziowie – film polski

Zobacz też 
 sufeci